Весёлая Балка — название населённых пунктов на Украине:

 Весёлая Балка — село в Казанковском районе Николаевской области.
 Весёлая Балка — село во Захарьевском районе Одесской области.
 Весёлая Балка — село в Татарбунарском районе Одесской области.